

 China, een land in Azië, politiek-geografisch onder te verdelen in:
 Volksrepubliek China (China)
 Republiek China (Taiwan)

Oost-Azië 
 Historisch China
 Groot-China 
 Japans-China, een deel van China dat door Japan werd bezet.
 Vasteland van China, het geografische deel van China dat op het vasteland van Azië ligt.
 Het oude China, China tijdens de oudheid

Plaatsnamen 
 China (Kagoshima), in Japan
 China (Nuevo León), in Mexico

Verenigde Staten
 China (Indiana)
 China (Maine)
 China Township (Michigan)
 China (Texas)
 China Grove (Texas)

Canada
 China Beach (Vancouver Island)

Personen 
 China Chow, een Brits actrice
 China Miéville, een Brits schrijfster.
 Chyna (alias Chyna Doll), pseudoniem van Joanie Laurer (born 1969), een Amerikaans actrice en professioneel worstelaar.
 Chynna Phillips, Amerikaans zanger en actrice.
 Leonardo Bruno dos Santos Silva, een Braziliaans voetbalspeler, ook bekend als China
 José Ricardo da Silva (b. 1939), een Braziliaans voetbalspeler, ook bekend als China

Muziek 
 China (album), een album uit 1979 van Vangelis
 China (Anuel AA), een muzieknummer uit 2019
 China Records, een platenlabel
 China (Red Rockers), een lied van Red Rockers
 China (Tori Amos), een lied van Tori Amos

Film
 China (film), een film van John Farrow

Religie 
Confucianisme
Taoïsme
Boeddhisme in China
Christendom in China
Jodendom in China
Islam in China

Overig 
 China (Epcot), deel van een attractiepark
 China (geslacht), een geslacht van rechtvleugeligen uit de familie Chorotypidae